Замена:

 Замена (фильм, 1996) ()
 Замена (фильм, 2001) ()
 Замена (фильм, 2010) ()
 Замена (Остаться в живых)
 
 Замена (информатика)

См. также 
 Замена телефонных кодов
 Замены (спорт)
 Замены (футбол)
 Замена вратаря
 Замина (значения)